В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 3-6, 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)

  Розмарі Казалс (фінал)

Основна сітка

Посилання 
 

US Indoors